Een verkeersweg:
A76 (Groot-Brittannië)
A76 (Nederland), zie Rijksweg 76
A76 (Noord-Ierland)
A-76 (Spanje)
A76 (Afghanistan)